Herăstrău este numele următoarelor locații:
 Gara Herăstrău, o fostă gară din București
 Parcul Herăstrău, un parc din București
 Lacul Herăstrău, un lac din acel parc
 Vetrești-Herăstrău, Vrancea, o localitate în județul Vrancea, Moldova

Vezi și 
 Herăști (dezambiguizare)

Toponime românești